Johann von Buol ist der Name folgender Personen:
 Johann Nepomuk von Buol-Berenberg (1746–1813), Schweizer Adliger

 Johann Anton von Buol-Strassberg (1601–1662), Schweizer Adeliger und Begründer der Churwalder Linie von Buol-Strassberg und Schauenstein